Пшеничниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Пшеничниково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Пшеничниково — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.